Huidkloven, barstjes in de huid
Kloven (hout), het splijten van hout
Kloven (steen), het splijten van steen
Kloof in het meervoud